Dit artikel geeft een overzicht van FC Emmen in het seizoen 2018/2019. FC Emmen komt dit seizoen uit in de Eredivisie en de KNVB Beker. Het is voor het eerst in de historie van FC Emmen dat de Drentse club op het hoogste niveau in Nederland uitkomt. De publieke belangstelling voorafgaand aan het seizoen was groot. Dit resulteerde er in dat alle beschikbare seizoenkaarten binnen een uur waren uitverkocht. FC Emmen eindigde uiteindelijk op de 14e plaats, waarmee rechtstreekse handhaving in de Eredivisie werd afgedwongen.

Resultaten

Seizoensresultaten

Aantal punten per speelronde

Aantal punten na speelronde

Stand na speelronde

Aantal doelpunten per speelronde

Wedstrijdresultaten

Eredivisie

Bijzonderheid: eerste wedstrijd en tevens eerste overwinning ooit van FC Emmen in de Eredivisie.

KNVB Beker

Selectie

Technische staf

Spelers en -statistieken

Mutaties

Aangetrokken
Zomer

Winter

Vertrokken
Zomer

Winter

FC Emmen naar seizoen
Emmen, FC